De afkorting voor de lichtziekte chronisch polymorfe lichtdermatose, ook wel PMLE.
De afkorting voor een programmeerbaar elektronisch component: complex programmable logic device